Владимир Владимирович Ру́днев (1918 — 1985) — советский конструктор взрывателей.

Биография 
Родился 26 марта 1918 года в Петрограде. Окончил математико-механический факультет ЛГУ имени А. А. Жданова (1940). Работал в ЦКБ-22 (НИИ «Поиск»): инженер—конструктор, начальник КБ, в 1953—1969 первый заместитель директора НИИ «Поиск» по научной работе.

В 1940 годах участник создания взрывателей ГВМЗ-7 для 160-мм миномёта и В-24 для боеприпасов РСЗО БМ-24.
В последующие годы под его руководством разработаны взрыватели для реактивных снарядов и ракет.

Доктор технических наук (1965), профессор (1970).

В 1950—1985 годах на научно-преподавательской работе на кафедре взрывателей ЛВМИ.

Умер 24 ноября 1985 года в Ленинграде.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1951) — за работу в области машиностроения (взрыватель В-24)
 орден Октябрьской революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды

Источники 
 Блокада Ленинграда. Аркадий Иванович Мелуа. Изд-во «Гуманистика», 1999 — Всего страниц: 671
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета